2 miejscowości w Estonii:
 Sooküla – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Häädemeeste.
 Sooküla – wieś w prowincji Võru, w gminie Lasva.